Le tournoi de tennis de Tampa Bay est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1989, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 17 au .

Conchita Martínez remporte le simple dames. En finale, elle bat Gabriela Sabatini, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Brenda Schultz et Andrea Temesvári.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tampa Bay
 Saison 1989 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1989
Floride
Tennis aux États-Unis en 1989
Compétition de tennis à Tampa
Tennis en avril 1989